Loma del Carmen kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Loma del Carmen, Oaxaca, ort, Santa María Jacatepec, 
 Loma del Carmen, Cuichapa, ort, 
 Loma del Carmen, Tierra Blanca, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar